CNDP est un sigle qui peut désigner :
 L'ancien Centre national de documentation pédagogique, maison d'édition du Ministère de l'Éducation nationale français, désormais remplacé par le réseau Canopé,
 La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante qui veille au respect de la participation du public dans les décisions qui impactent l'environnement (France)
 Le Congrès national pour la défense du peuple administration rebelle de Laurent Nkunda dans la région du Kivu (RDC)
 Le Collège Notre-Dame de la Paix, école jésuite de Namur (Belgique).
 La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (Maroc).
 La Commission Nationale pour la protection des Données (Luxembourg).
 Le Collège Notre Dame du Plateau d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Sigle de 4 caractères